Tentilhão é o nome comum de um conjunto alargado de espécies de pequenas aves passeriformes granívoras, entre as quais:
Os membros do género Fringilla
Fringilla coelebs — o tentilhão-comum;
Fringilla montifringilla — o tentilhão-montês;
Fringilla teydea — o tentilhão-de-teyde;
Os membros do género Rhodacanthis
 Rhodacanthis flaviceps — o tentilhão-pequeno-de-koa;
 Rhodacanthis palmeri — o tentilhão-grande-de-koa;
Os membros do género Geospiza (parte dos fringilídeos de Darwin)
Geospiza conirostris — tentilhão-das-galápagos;
Geospiza difficilis — tentilhão-das-galápagos;
Geospiza fortis — tentilhão-das-galápagos;
Geospiza fuliginosa — tentilhão-das-galápagos;
Geospiza magnirostris — tentilhão-das-galápagos;
Geospiza scandens — tentilhão-das-galápagos;
Os membros do género Camarhynchus
Os membros do género Platyspiza
Os membros do género Certhidea
Os membros do género Pinaroloxias

Desambiguação